Владимир Рашет:
 Рашет, Владимир Антонович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 8844; 1 февраля 1852.
 Рашет, Владимир Карлович (1813—1880) — русский горный инженер, металлург.